

Ekstraklasa

Wyniki meczów w poszczególnych sezonach

Sezon 1994/1995

Statystyka 

 Po jednej żółtej kartce: Bartosz Jurkowski, Rafał Kaczmarczyk, Bogdan Michalewski, Sławomir Opaliński, Tomasz Sokołowski, Piotr Zajączkowski, Czesław Żukowski.

Sezon 1995/1996

Statystyka 

 Po jednej żółtej kartce: Arkadiusz Klimek, Andrzej Nakielski, Bogusław Oblewski, Kazimierz Sidorczuk.

Sezon 1996/1997

Statystyka 

 Po jednej żółtej kartce: Rafał Kaczmarczyk, Grzegorz Pawłuszek, Robert Sierpiński, Alkhaly Soumah.

Sezon 1997/1998

Statystyka

Sezon 1998/1999

Statystyka

Sezon 1999/2000

Statystyka

Sezon 2000/2001

Statystyka

Sezon 2001/2002

Statystyka 
Bilans całego sezonu

Bilans w grupie B (runda jesienna)

Bilans w grupie spadkowej (runda wiosenna)

Statystyka ogólna

Najwyższe zwycięstwa w ekstraklasie 
 4:0 - Sokół Pniewy - 29 kwietnia 1995 (Olsztyn)

 5:2 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - 24 lipca 1999 (Olsztyn)

 4:1 - Stal Mielec - 24 września 1994 (Olsztyn)

 4:1 - Raków Częstochowa - 24 sierpnia 1996 (Częstochowa)

 4:1 - Polonia Warszawa - 23 października 1996 (Olsztyn)

 4:1 - Amica Wronki - 14 listopada 1998 (Olsztyn)

 3:0 - Ruch Chorzów - 9 sierpnia 1997 (Olsztyn)

 3:0 - Zagłębie Lubin - 8 września 1996 (Olsztyn)

Jubileuszowe mecze w ekstraklasie 
 1. mecz - Zagłębie Lubin 2:2 - 30 lipca 1994 (Olsztyn)

 50. mecz - Widzew Łódź 2:2 - 11 listopada 1995 (Łódź)

 100. mecz - Odra Wodzisław Śląski 1:3 - 24 maja 1997 (Wodzisław Śląski)

 150. mecz - Amica Wronki 4:1 - 14 listopada 1998 (Olsztyn)

 200. mecz - GKS Katowice 1:0 - 12 sierpnia 2000 (Olsztyn)

 250. mecz - Zagłębie Lubin 1:3 - 13 kwietnia 2002 (Lubin)

 1. zwycięstwo - Hutnik Kraków 2:1 - 27 sierpnia 1994 (Olsztyn)

 25. zwycięstwo - Odra Wodzisław Śląski 3:1 - 3 listopada 1996 (Olsztyn)

 50. zwycięstwo - Ruch Chorzów 1:0 - 2 kwietnia 1999 (Olsztyn)

 75. zwycięstwo - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2:1 - 20 marca 2002 (Grodzisk Wielkopolski)

 1. remis - Zagłębie Lubin 2:2 - 30 lipca 1994 (Olsztyn)

 25. remis - Amica Wronki 1:1 - 14 sierpnia 1996 (Wronki)

 50. remis - ŁKS Łódź 1:1 - 11 września 1999 (Łódź)

 75. remis - RKS Radomsko 2:1 - 24 kwietnia 2002 (Olsztyn)

 1. porażka - Widzew Łódź 1:2 - 6 sierpnia 1994 (Łódź)

 25. porażka - Pogoń Szczecin 0:1 - 5 czerwca 1996 (Szczecin)

 50. porażka - ŁKS Łódź 1:3 - 2 maja 1998 (Łódź)

 75. porażka - Polonia Warszawa 1:4 - 29 lipca 2000 (Warszawa)

 100. porażka - Zagłębie Lubin 1:3 - 13 kwietnia 2002 (Lubin)

Jubileuszowe gole w ekstraklasie 
 1. bramka - Andrzej Jasiński w 41 minucie na 1:0 (Zagłębie Lubin 2:2 - 30 lipca 1994 w Olsztynie)

 50. bramka - Sylwester Czereszewski w 28 minucie na 2:0 (Widzew Łódź 2:2 - 11 listopada 1995 w Łodzi)

 100. bramka - Andrzej Jankowski w 63 minucie na 1:1 (ŁKS Łódź 1:1 - 19 kwietnia 1997 w Olsztynie)

 150. bramka - Marek Kwiatkowski w 88 minucie na 3:0 (Raków Częstochowa 3:1 - 9 czerwca 1998 w Olsztynie)

 200. bramka - Paweł Holc w 2 minucie na 1:0 (Pogoń Szczecin 1:1 - 15 marca 2000 w Olsztynie)

 250. bramka - Marcin Kłosowski w 9 minucie na 1:0 (KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:0 - 6 kwietnia 2002 w Olsztynie)

 1. stracona bramka - Zbigniew Czajkowski w 44 minucie na 1:1 (Zagłębie Lubin 2:2 - 30 lipca 1994 w Olsztynie)

 50. stracona bramka - Krzysztof Bizacki w 9 minucie na 0:1 (Sokół Tychy 2:1 - 29 października 1995 w Olsztynie)

 100. stracona bramka - Waldemar Adamczyk w 65 minucie na 0:1 (Hutnik Kraków 0:1 - 19 października 1996 w Krakowie)

 150. stracona bramka - Maciej Mizia w 11 minucie na 0:1 (Ruch Chorzów 1:2 - 7 marca 1998 w Chorzowie)

 200. stracona bramka - Ryszard Czerwiec w 56 minucie na 0:2 (Wisła Kraków 0:3 - 20 marca 1999 w Krakowie)

 250. stracona bramka - Mariusz Nosal w 30 minucie na 0:1 (Petro Płock 2:2 - 24 maja 2000 w Olsztynie)

 300. stracona bramka - Marek Zieńczuk w 45 minucie na 1:2 (Amica Wronki 2:3 - 18 sierpnia 2001 we Wronkach)

Wyniki meczów z poszczególnymi zespołami 
Zespół Stomilu Olsztyn wystąpił w ośmiu sezonach (1994/1995-2001/2002) rozgrywek ekstraklasy. Poniżej znajdują się wyniki spotkań z poszczególnymi zespołami w kolejności alfabetycznej.

Z Amicą Wronki

Z GKS Bełchatów

Z GKS Katowice

Z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski

z Górnikiem Zabrze

Z Hutnikiem Kraków

Z Lechem Poznań

Z Legią Warszawa

Z ŁKS Łódź

Z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

Z Odrą Wodzisław Śląski

Z Olimpią Poznań

Z Petrochemią Płock

Z Pogonią Szczecin

Z Polonią Warszawa

Z Rakowem Częstochowa

Z RKS Radomsko

Z Ruchem Chorzów

Z Ruchem Radzionków

Z Siarką Tarnobrzeg

Z Sokołem Pniewy

Ze Stalą Mielec

Ze Stalą Stalowa Wola

Ze Śląskiem Wrocław

Z Wartą Poznań

Z Widzewem Łódź

Z Wisłą Kraków

Z Zagłębiem Lubin

Uwagi 
W sezonie 2001/2002 rozgrywki odbywały się w dwóch etapach. Spotkania pierwszej fazy odbywały się jesienią w grupach A i B (Stomil występował w grupie B), natomiast spotkania drugiej fazy rozgrywano wiosną w grupach mistrzowskiej i spadkowej (Stomil występował w grupie spadkowej). Stąd też z niektórymi zespołami Stomil rozegrał w jednym sezonie po cztery mecze.

Statystyka

Ogólna 
 Drużynami, z którymi Stomil rozegrał najwięcej spotkań - 16 były: Górnik Zabrze, KP Legia Warszawa, Widzew Łódź oraz Zagłębie Lubin.
 Drużyną, z którą Stomil zdobył najwięcej punktów - 22 (w 12 spotkaniach) był Lech Poznań.
 Drużynami, z którymi Stomil zwyciężył najwięcej razy - 6 były: Lech Poznań (w 12 spotkaniach) i Śląsk Wrocław (w 10 spotkaniach).
 Drużynami, z którymi Stomil zremisował najwięcej razy - 7 (w 16 spotkaniach) były: Widzew Łódź i Zagłębie Lubin.
 Drużyną, z którą Stomil przegrał najwięcej razy - 10 (w 16 spotkaniach) była Legia Warszawa.
 Drużyną, której Stomil strzelił najwięcej bramek - 17 (w 10 spotkaniach) była Odra Wodzisław Śląski.
 Drużyną, z którą Stomil stracił najwięcej bramek - 35 (w 16 spotkaniach) była Legia Warszawa.

 Drużyną, z którą Stomil zdobył najmniej punktów - 1 (w 2 spotkaniach) była Stal Stalowa Wola.
 Drużynami, z którymi Stomil nie wygrał ani razu były: RKS Radomsko (w 4 spotkaniach) i Stal Stalowa Wola (w 2 spotkaniach).
 Drużynami, z którymi Stomil nie zremisował ani razu były: Raków Częstochowa (w 8 spotkaniach), GKS Bełchatów (w 6 spotkaniach), Sokół Pniewy (w 6 spotkaniach), Stal Mielec (w 4 spotkaniach) oraz Siarka Tarnobrzeg (w 2 spotkaniach).
 Drużynami, z którymi Stomil nie przegrał ani razu (w 2 spotkaniach) były: Siarka Tarnobrzeg i Warta Poznań.
 Drużyną, której Stomil strzelił najmniej bramek - 1 (w 4 spotkaniach) był RKS Radomsko.
 Drużyną, z którą Stomil nie stracił ani jednej bramki (w 2 spotkaniach) był Siarka Tarnobrzeg.

U siebie 
 Drużyną, z którą Stomil zdobył najwięcej punktów na własnym boisku - 14 (w 8 spotkaniach) był Górnik Zabrze.
 Drużyną, z którą Stomil zwyciężył najwięcej razy na własnym boisku - 4 była Odra Wodzisław Śląski.
 Drużynami, z którymi Stomil zremisował najwięcej razy na własnym boisku - 5 (w 8 spotkaniach) były: Górnik Zabrze i Zagłębie Lubin.
 Drużyną, z którą Stomil przegrał najwięcej razy na własnym boisku - 3 (w 5 spotkaniach) była Wisła Kraków.
 Drużyną, której Stomil strzelił najwięcej bramek na własnym boisku - 13 (w 5 spotkaniach) była Odra Wodzisław Śląski.
 Drużyną, z którą Stomil stracił najwięcej bramek na własnym boisku - 14 (w 8 spotkaniach) była Legia Warszawa.

 Drużynami, z którymi Stomil zdobył najmniej punktów na własnym boisku - 1 były: Olimpia Poznań (w 2 spotkaniach) i Stal Stalowa Wola (w 1 spotkaniu).
 Drużynami, z którymi Stomil nie wygrał ani razu na własnym boisku były: Olimpia Poznań (w 2 spotkaniach), RKS Radomsko (w 2 spotkaniach) oraz Stal Stalowa Wola (w 1 spotkaniu).
 Drużynami, z którymi Stomil nie przegrał ani razu na własnym boisku były: Górnik Zabrze, Hutnik Kraków, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Odra Wodzisław Śląski, Petrochemia Płock, RKS Radomsko, Ruch Radzionków, Siarka Tarnobrzeg, Sokół Pniewy, Stal Stalowa Wola oraz Warta Poznań.
 Drużyną, której Stomil nie strzelił ani jednej bramki na własnym boisku (w 2 spotkaniach) była Olimpia Poznań.
 Drużynami, z którymi Stomil nie stracił ani jednej bramki na własnym boisku były: Ruch Radzionków (w 3 spotkaniach), KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (w 2 spotkaniach) oraz Siarka Tarnobrzeg (w 1 spotkaniu).

Na wyjeździe 
 Drużyną, z którą Stomil zdobył najwięcej punktów na wyjeździe - 12 (w 6 spotkaniach) był Lech Poznań.
 Drużynami, z którymi Stomil zwyciężył najwięcej razy na wyjeździe - 3 były: Lech Poznań (w 6 spotkaniach) i Śląsk Wrocław (w 5 spotkaniach).
 Drużyną, z którą Stomil zremisował najwięcej razy na wyjeździe - 4 (w 8 spotkaniach) był Widzew Łódź.
 Drużyną, z którą Stomil przegrał najwięcej razy na wyjeździe - 8 (w 8 spotkaniach) była Legia Warszawa.
 Drużynom, którym Stomil strzelił najwięcej bramek na wyjeździe - 7 były: Raków Częstochowa (w 4 spotkaniach), Górnik Zabrze (w 8 spotkaniach) oraz Widzew Łódź (w 8 spotkaniach).
 Drużyną, z którą Stomil stracił najwięcej bramek na wyjeździe - 21 (w 8 spotkaniach) była Legia Warszawa.

 Drużynami, z którymi Stomil nie zdobył ani jednego punktu na wyjeździe były: Stal Stalowa Wola (w 1 spotkaniu), Stal Mielec (w 2 spotkaniach), GKS Bełchatów (w 3 spotkaniach) oraz Legia Warszawa (w 8 spotkaniach).
 Drużynami, z którymi Stomil nie zwyciężył ani razu na wyjeździe były: GKS Bełchatów, Hutnik Kraków, Legia Warszawa, ŁKS Łódź, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Odra Wodzisław Śląski, Pogoń Szczecin, RKS Radomsko, Ruch Chorzów, Stal Mielec, Stal Stalowa Wola, Warta Poznań, Widzew Łódź, Wisła Kraków oraz Zagłębie Lubin.
 Drużynami, z którymi Stomil nie przegrał ani razu na wyjeździe były: Lech Poznań (w 6 spotkaniach), Olimpia Poznań (w 2 spotkaniach), Siarka Tarnobrzeg (w 1 spotkaniu) oraz Warta Poznań (w 1 spotkaniu).
 Drużynami, którym Stomil nie strzelił ani jednej bramki na wyjeździe były: Hutnik Kraków, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, RKS Radomsko oraz Stal Mielec.
 Drużyną, z którą Stomil nie stracił ani jednej bramki na wyjeździe była Siarka Tarnobrzeg (w 1 spotkaniu).

I liga

Wyniki meczów w poszczególnych sezonach

Sezon 2016/17

Statystyka

Sezon 2017/18

Statystyka 

 Po jednej żółtej kartce: Michał Leszczyński, Piotr Skiba i Tomasz Zahorski.

Sezon 2018/19

Statystyka 

 Po jednej żółtej kartce: Mateusz Gancarczyk, Rafał Maćkowski i Szymon Sobczak.

Sezon 2019/20

Statystyka 

 Po jednej żółtej kartce: Mateusz Cetnarski, Koki Hinokio, Grzegorz Lech, Jonatan Straus i Jakub Tecław.

Sezon 2020/21

Statystyka 

 Po jednej żółtej kartce: Koki Hinokio, Sebastian Jarosz, Nikita Kovalonoks, jačeslavs Kudrjavcevs Adrian Szczutowski i Jakub Tecław.

Sezon 2021/22

Dawna II liga

Wyniki meczów w poszczególnych sezonach

Sezon 1991/92

Sezon 1992/93

Sezon 1993/94

Sezon 2002/03

II liga

Wyniki meczów w poszczególnych sezonach

Sezon 2008/09

Sezon 2009/10

Sezon 2010/11

Sezon 2011/12

Dawna III liga

Wyniki meczów w poszczególnych sezonach

Sezon 2004/05

Sezon 2007/08

Dawna IV liga

Wyniki meczów w poszczególnych sezonach

Sezon 2003/04

Sezon 2005/06

Sezon 2006/07

Puchar Polski

Sezon 1999/2000

Sezon 2000/2001

Sezon 2001/2002

Sezon 2002/2003

Sezon 2003/2004

Sezon 2004/2005

Sezon 2005/2006

Sezon 2006/2007

Statystyki piłkarzy

Piłkarze występujący w Stomilu w ekstraklasie

Przypisy 

Stomil Olsztyn
Polskie kluby w rozgrywkach w piłce nożnej